Sultan Ahmed-moskee (Delft)
 Sultan Ahmetmoskee in Istanboel